«Локомотив» — советская футбольная команда из города Челябинск. Представляла ЮУЖД СССР.

История 
Команда основана в 1957 году на базе команды «Авангард», которая представляла Кировский завод.

В первенстве СССР на уровне команд мастеров выступала в 1957—1974 и 1980—1987 годах.

Победитель зональных турниров (1961 — Класса «Б», 1981 — Второй лиги).

После провала в 1987 году клуб расформирован и участия в союзных первенствах более не принимал.

Результаты выступлений

Первенство СССР 

* Учитывалась часть показателей предварительного этапа.** Учитывались все показатели первого этапа.

Кубок СССР 

* Учтено по одному голу в дополнительное время.** В 1/64 финала техническая победа (без счёта).

Тренеры 
 Пономарёв, Александр Афанасьевич (1957, по июль)
 Женишек, Георгий Владимирович (июль 1957 — май 1958)
 Самарин, Николай Александрович (май 1958—1963, 1980—1981)
 Палыска, Николай Осипович (1964, по май)
 Белов, Виктор Петрович (май 1964—1966)
 Бондин, Виктор Алексеевич (1967—1968, 1971—1972)
 Соложенкин, Валерий Михайлович (1969)
 Абрамов, Борис Михайлович (1970)
 Гурьянов, Владимир Павлович (1973—1974)
 Знарок, Валерий Петрович (1982)
 Сальников, Валерий Александрович (1983)
 Шафигулин, Михаил Григорьевич (1984, по июнь)
 Чернов, Александр Андреевич (июнь 1984 — июль 1985)
 Цыгуров, Аркадий Фёдорович (1985, с июля)
 Ловчев, Евгений Серафимович (1986—1987)
 Новиков, Пётр Николаевич (1987)

Источники 
 Футбол-83, Футбол-89 (справочники любителя футбола) — Челябинск: «Челябинский рабочий», 1983. — 120 с.; 1989. — 128 с.

Ссылки 
 Статистика выступлений команды на КЛИСФ

Футбольные клубы СССР
Железнодорожные футбольные клубы
Спортивные клубы Челябинска
Футбол в Челябинске